Luis Alberto Rodríguez oder Luis Alberto Rodriguez ist der Name folgender Personen:

* Luis Alberto Rodriguez (Radsportler), uruguayischer Radrennfahrer 
 Luis Alberto Rodríguez López-Calleja (1960–2022), kubanischer  Militär, Politiker und Wirtschaftsmanager
 Luis Alberto Fuentes Rodríguez (* 1971), chilenischer Fußballspieler, siehe Luis Fuentes (Fußballspieler, 1971)